Daniel Åslund (1826-1885), géomètre, peintre et écrivain suédois, père d'Elis, Frida et Helmer ;
 Elis Åslund (1872-1956), peintre et sculpteur suédois, frère d'Helmer ;
 Frida Åslund (1879-1937), écrivaine suédoise, demi-sœur d'Elis et de Helmer ;
 Helmer Osslund, né Åslund (1866-1938), peintre suédois ;
 Lars-Göran Åslund (1945- ), fondeur suédois ;
 Martin Åslund (1976 ), joueur de football international suédois ;
 Per Åslund (1986- ), joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
 Sanny Åslund (1952- ), joueur de football international suédois ;